Puchar Armenii w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Armenii. Organizowane co sezon przez Ormiański Związek Piłki Nożnej (HFF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Pierwszej dywizji piłkarskie rozgrywki w kraju. Zwycięzca otrzymuje prawo do grania w pierwszej rundzie eliminacyjnej Ligi Europy.

Historia 
Pierwsza edycja rozgrywek o Puchar Armieńskiej SRR w piłce nożnej startowała w sezonie 1939. Wtedy Armenia znajdowała się jako republika radziecka w składzie ZSRR. W rozgrywkach Pucharu nie uczestniczyły ormiańskie zespoły grające na najwyższym poziomie Mistrzostw ZSRR, czyli turniej już nie był ogólnokrajowym.

Po upadku ZSRR w 1991 roku Armenia uzyskała niepodległość. Rok po uzyskaniu niepodległości w 1992 wystartowały pierwsze oficjalne rozgrywki Pucharu Armenii, zwane Puchar niepodległości Armenii. Wtedy również organizowano pierwsze Mistrzostwa Armenii w piłce nożnej mężczyzn.

Pierwszy finał Pucharu Armenii rozegrano wiosną 1992 roku. W tym meczu Bananc Erywań pokonał Homenetmen Erywań 2:0. Regularne rozgrywki systemem jesień - wiosna zaczęto rozgrywać od sezonu 2011/12.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą kluby występujące w Mistrzostwach Armenii. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału składają się z jednego meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Rozgrywki składają się z 4 etapów: rundy pierwszej eliminacyjnej, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Zwycięzcy i finaliści

Puchar Armeńskiej SRR (1939-1991) 
 Nieoficjalne:

Puchar Armenii 
 Oficjalne:

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Armenii na podium oficjalnie stawało w sumie 16 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Piunik Erywań, który zdobył 7 Pucharów.

Stan na 8.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 8.05.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Armenii

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Pucharu w bazie League321 

!